Sodano est un nom de:
 Angelo Sodano (1927–2022), Cardinal italien
 Pierino Sodano (1894 et mort au ), joueur de football italien

Homonymie de patronyme